William Vane (1. książę Cleveland)
 William Vane (3. książę Cleveland)

Zobacz też